Пашко́вский — фамилия польского происхождение (также распространена в соседних Белоруссии, Украине), и топоним.

Персоналии

Мужские фамилии 
 Пашковский, Адольф Феофилович (1847—1884) — инженер путей сообщения Российской империи.
 Пашковский, Александр Гивич (1964—2011) — российский киноактёр.
 Пашковский, Алексей Антонович (1909—1973) — генерал-майор, военный переводчик, японист.
 Пашковский, Анатолий Игнатьевич (1893—1940) — советский профсоюзный деятель.
 Пашковский, Борис Фёдорович (более известен как Бори́с Теодор Паш; 1900—1995) — американский военный контрразведчик русского происхождения.
 Пашковский, Иоанн Прокопиевич — священник из Малороссийского края, вероятный автор «Похождения в Мальтийский остров боярина Бориса Петровича Шереметева».
 
 Пашковский, Константин Казимирович (1894—1938) — советский военный деятель, комдив.
 Пашковский, Леонид Борисович (род. 1959) — украинский политик.
 
 Пашковский, Роман (1914—1998) — польский генерал.
 Пашковский, Сигизмунд Станиславович — Георгиевский кавалер; поручик; 5 мая 1878.
 Пашковский, Францишек (Франциск Пашковский; 1778—1856) — польский и французский генерал, первый биограф Тадеуша Костюшко.

Священники 
 Феофил (Пашковский)
 Агафангел (Пашковский)

Женские фамилии 
 Пашковская, Юлия Максимовна (1936—2014) — советская эстрадная певица и актриса.
 Пашковская (Лобода) Стефания Матвеевна (1827—1887) — русская писательница.

Топонимы

Сельсоветы в России, Белоруссии и на Украине 
 Пашковский сельский совет — в Могилёвской области Белоруссии.
 Пашковский сельский совет — в Курской области России.
 Пашковский сельский совет — в Полтавской области Украины.

В Краснодаре 
 Пашковский — микрорайон на юго-востоке города
 Пашковский (Па́шковский) — аэропорт